Storasyster kan avse:
En äldre syster
Föreningen Storasyster